Carlos Rodríguez Rodríguez (1990) – calciatore uruguaiano
 Elena Rodríguez-Rodríguez (...) – ricercatrice spagnola
 Gustavo Rodríguez Rodríguez (...) – informatico e docente spagnolo
 Javier Rodríguez Rodríguez (1989) – giocatore di calcio a 5 spagnolo